Alfredo Fernando Bernal Cordova (nacido el 12 de enero de 1971 en Lima, Perú) es un reconocido e histórico preparador físico peruano. Es conocido por haber salido campeón junto al Cienciano del Cusco, en la histórica campaña de la Copa Sudamericana 2003 y la Recopa Sudamericana 2004, siendo este el primer y único preparador físico peruano en alzar un título internacional con un equipo del Perú. Manteniendo así, una importante carrera profesional por mas de 25 años.

Reseña biográfica 
Nacido y criado en la ciudad de Lima, amante del fútbol y el deporte en general, poco a poco fue descubriendo su pasión por la preparación física y el entrenamiento deportivo.

Luego de finalizar su etapa escolar, rindió el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, empezó la carrera de Educación Física, donde debido a los problemas sociales que atravesaba el Perú en la décadas de los 80s y 90s, decidió a sus 19 años culminar sus estudios Universitarios en Chile. Llegando así a la Universidad de Tarapacá en Arica, institución donde finalmente se graduaría.

En el año de 1996 iniciaría su camino en el fútbol como preparador físico del Club Bolognesi de Tacna, donde participaría de la Copa Perú de aquel año, luego de mantenerse en el medio local, transitando por distintos clubes profesionales, llegaría en el año 2002 al Club Cienciano del Cusco donde un año después lograría junto a Freddy Ternero y todo el plantel de jugadores la histórica consagración de la Copa Sudamericana en el año 2003, venciendo a River Plate de Argentina en aquella final. Al año siguiente vencerían a Boca Juniors en la final de la Recopa Sudamericana 2004.

Es ahí que nace su popular apodo “la maca”, manteniendo una exitosa carrera, logrando estar en Clubes cómo Alianza Lima, Juan Aurich, Deportivo Municipal y de ahí llega a la selección peruana de fútbol en el año 2013 para el proceso hacía Brasil 2014.

Se mantuvo en distintas categorías tales como: selección peruana sub 23, sub 20 y sub 21. 

Teniendo así una exitosa carrera profesional que busca continuar hasta el día de hoy.

Distinciones 

 Premiado y reconocido junto al plantel del Cienciano del Cusco por el presidente del Perú(2004)
 Distintos diplomas y reconocimientos a la trayectoria, brindadas por distintos medios deportivos. 
 ...

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.